Bunodosoma är ett släkte av koralldjur. Bunodosoma ingår i familjen Actiniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Bunodosoma